Lästen är ett skär i Åland (Finland). Det ligger i den södra delen av landskapet,  km sydost om huvudstaden Mariehamn.

Terrängen runt Lästen är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Lästen. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Lemland,  km norr om Lästen.

Kommentarer

Källor 

Skär i Åland
Öar i Föglö
Åländska öar i Ålands hav